LAssemblée constituante luxembourgeoise peut faire référence à : 
 l'Assemblée constituante de 1848. Au lendemain du Printemps des peuples et plus particulièrement de la Révolution luxembourgeoise qui en découle, le roi-grand-duc Guillaume est contraint de passer du conservatisme au libéralisme. Une assemblée constituante est convoquée afin de réécrire la Constitution ;
 l'Assemblée constituante de 1918. Des élections pour une nouvelle Chambre ont lieu, elle est chargée de procéder à la révision de la Constitution. La loi qui porte révision de la Constitution est votée le . Le suffrage universel pour tous les citoyens luxembourgeois, hommes et femmes, âgés d’au moins 21 ans est introduit. La représentation proportionnelle modifie durablement le paysage politique.